Zkratka PTA může mít více významů:

 Perkutánní transluminální angioplastika či pouze angioplastika – chirurgický zákrok v luminu cévy
 Press Trust of India – mezinárodní zpravodajská agentura